Кастане може да се односи на:

 Кастане (Аверон), насељено место у Француској, у департману Аверон
 Кастане (Тарн), насељено место у Француској, у департману Тарн
 Кастане (Тарн и Гарона), насељено место у Француској, у департману Тарн и Гарона

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Кастане“